Baier est un patronyme d'origine allemande qui peut désigner :

 Anke Baier (1972-), patineuse de vitesse allemande.
 Bernhard Baier (1912 - 2003), joueur de water-polo allemand.
 Ernst Baier (1905 - 2001), patineur artistique allemand.
 Jo Baier (né en 1949), réalisateur allemand.
 Johann Jakob Baier (1677 - 1735), naturaliste allemand.
 Johann Wilhelm Baier (1647-1695), théologien allemand de tradition scolastique luthérienne
 Johann Wilhelm Baier fils (1676-1729), théologien, physicien et mathématicien allemand.
 Kurt Baier (1917-), philosophe contemporain.
 Lionel Baier (1975-), réalisateur suisse.
 Sibylle Baier (?-), chanteuse américaine d’origine allemande.

Voir aussi
 
 Bailleur

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand